Il doppio del torneo di tennis WTA New Jersey 1985, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1985, ha avuto come vincitrici Kathy Jordan e Liz Smylie che hanno battuto in finale Claudia Kohde Kilsch e Helena Suková 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Claudia Kohde Kilsch /  Helena Suková (finale)
 Kathy Jordan /  Liz Smylie (Campionesse)
 Gigi Fernández /  Robin White (semifinali)
 Rosalyn Nideffer /  Beverly Mould (semifinali)

 Katerina Maleeva /  Manuela Maleeva-Fragniere (secondo turno)
 Marcella Mesker /  Pascale Paradis-Mangon (quarti di finale)
 Elise Burgin /  Christiane Jolissaint (quarti di finale)
 Jo Durie /  Steffi Graf (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA New Jersey 1985